A categoria 60 kg masculino do Campeonato Mundial de Judô ocorreu no dia 24 de agosto.

Medalhas

Resultados

Final

Repescagem

Grupo A
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03= Indrit Çullhaj
| RD1-score03=000
| RD1-team04= Bekir Özlü
| RD1-score04=100

| RD1-team07= Tommy Arshansky
| RD1-score07=100
| RD1-team08=
| RD1-score08=000

| RD1-team09= Vincent Limare
| RD1-score09=010
| RD1-team10= Hovhannes Davtyan
| RD1-score10=000

| RD1-team11= Jacob Gnahoui
| RD1-score11=010| RD1-team12= Michael Mwabi
| RD1-score12=001

| RD1-team13= Otar Bestaev
| RD1-score13=000
| RD1-team14= Felipe Kitadai
| RD1-score14=111

| RD1-team15= José Ramos
| RD1-score15=100
| RD1-team16= Neuso Sigauque
| RD1-score16=000

| RD2-team01=
| RD2-score01=001
| RD2-team02= Bekir Özlü
| RD2-score02=000

| RD2-team03= Mohamed El-Kawisah
| RD2-score03=000
| RD2-team04= Tommy Arshansky
| RD2-score04=100

| RD2-team05= Vincent Limare
| RD2-score05=101
| RD2-team06= Jacob Gnahoui
| RD2-score06=000

| RD2-team07= Felipe Kitadai
| RD2-score07=100
| RD2-team08= José Ramos
| RD2-score08=000

| RD3-team01=
| RD3-score01=000
| RD3-team02= Tommy Arshansky
| RD3-score02=000

| RD3-team03= Vincent Limare
| RD3-score03=000
| RD3-team04= Felipe Kitadai
| RD3-score04=000

| RD4-team01=
| RD4-score01=100
| RD4-team02= Felipe Kitadai
| RD4-score02=000

}}

Grupo B

Grupo C
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes
| RD1=Primeira Rodada
| RD2=Segunda Rodada
| RD3=Terceira Rodada
| RD4=Quartas de final

| team-width=130
| score-width=20

| RD1-team03= Houmed Moktar
| RD1-score03=000
| RD1-team04= Yandry Torres
| RD1-score04=100

| RD1-team05= Pavel Petřikov
| RD1-score05=012
| RD1-team06= Irodotos Kelpis
| RD1-score06=000

| RD1-team07=
| RD1-score07=100
| RD1-team08= Ludovic Chammartin
| RD1-score08=000

| RD1-team09= Toru Shishime
| RD1-score09=101
| RD1-team10= Mohamed Jafy
| RD1-score10=000

| RD1-team11= Tsai Ming-yen
| RD1-score11=100
| RD1-team12= Yann Siccardi
| RD1-score12=000

| RD1-team13= Eric Takabatake
| RD1-score13=100
| RD1-team14= Li Hui
| RD1-score14=000

| RD1-team15= Francisco Garrigos
| RD1-score15=100
| RD1-team16= Ludwig Paischer
| RD1-score16=000

| RD2-team01= Kim Won-jin
| RD2-score01=100
| RD2-team02= Yandry Torres
| RD2-score02=000

| RD2-team03= Pavel Petřikov
| RD2-score03=000
| RD2-team04=
| RD2-score04=100

| RD2-team05= Toru Shishime
| RD2-score05=010
| RD2-team06= Tsai Ming-yen
| RD2-score06=000

| RD2-team07= Eric Takabatake
| RD2-score07=000
| RD2-team08= Francisco Garrigos
| RD2-score08=000

| RD3-team01= Kim Won-jin
| RD3-score01=001
| RD3-team02=
| RD3-score02=000

| RD3-team03= Toru Shishime
| RD3-score03='''000
| RD3-team04= Eric Takabatake
| RD3-score04=000

| RD4-team01= Kim Won-jin
| RD4-score01=000
| RD4-team02=

Grupo D

Referências
Tabela oficial

Campeonato Mundial de Judô de 2015